Praseodímio, elemento químico cujo símbolo é Pr
 PR (complexidade), classe de complexidade de todas as funções recursivas primitivas, ou, equivalentemente, o conjunto de todas as linguagens formais que pode ser decididas por uma tal função

 Percurso pedestre Pequena Rota (PR), é um caminho, geralmente em meios naturais e rurais, que normalmente se encontra sinalizado com marcas e códigos internacionalmente conhecidos e aceites
 Perry Rhodan, série de livros de ficção científica alemã publicada em diversos países
 Pac-Man World Rally, jogo eletrônico da série Pac-Man, feito pela Namco em 22 de agosto de 2006
 Relações públicas, expressão abreviada como PR em inglês (public relation)

Política 
 Partido da República, posteriormente renomeado para Partido Liberal, atual partido político brasileiro.
 Partido Republicano (Brasil), extinto partido político brasileiro.
 Pacto Ribbentrop-Molotov.
 Pacto Ryti-Ribbentrop.

Toponímia 
 Paraná, estado do Brasil cujo código segundo a ISO 3166-2:BR é PR
 Porto Rico, território sem personalidade jurídica dos Estados Unidos cujo código postal norte-americano e código ISO 3166-1 é PR
 Palm River-Clair Mel, região censo-designada localizada no estado estadunidense da Flórida, no Condado de Hillsborough

Desambiguação
Desambiguações de siglas